Каїрська сільська рада — Одеська область, Лиманський район
 Каїрська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район